

Heffing
 Tol (recht) en verwante zaken:
 tolweg, een weg die tegen betaling gebruikt kan worden. Ook: toltunnel, tolbrug
 tolhuis (gebouw), waar men het tolgeld moet betalen
 tolhek
 de negatieve gevolgen van een daad

Voorwerp
 knolraap (Vlaams), een eetbare knol
 Tol (object), een draaiend object, vaak speelgoed:
 bromtol
 draaitol
 priktol
 gyroscoop

Plaatsen
 Tol (Schoondijke), een buurtschap
 Tol (Waterlandkerkje), een buurtschap
 Tol (eiland), een eiland in Micronesië
 Tweede Tol, een voormalig gehucht op het Eiland van Dordrecht
 De Groene Tol, een nieuwbouwwijk in Dordrecht
 Verzorgingsplaats Wouwse Tol, een pleisterplaats langs de A58 in Noord-Brabant
 De Tol, een buurtschap in de gemeente Sluis
 De Tol, een wijk in de voormalige polder Klein Starrevaart

Nederlandse personen

Sporters
 Danny Tol (1994), voetballer (middenvelder) bij  FC Volendam en Zwaluwen'30
 Dick Tol (1934 – 1973), voetballer bij  FC Volendam
 Kees Tol (voetballer) (1987) in eerste divisie en daaronder
 Leon Tol (1987), voetballer bij FC Volendam en Rijnsburgse Boys
 Marco Tol (1998) , voetballer (verdediger) bij FC Volendam.
 Michael Tol (1991), voetballer (middenvelder) bij FC Volendam en zaalvoetballer bij ZVV Volendam
 Nick Tol (1989), voetballer (verdediger) bij RKAV Volendam, FC Volendam en SC Spakenburg
 Pier Tol (1958), voetballer bij Eredivisieclubs en als international
 Roy Tol (1998), voetballer bij Jong Volendam
 Sonja Tol, schermster

Tol & Tol
 Cees Tol (musicus), gitarist en tekstschrijver
 Thomas Tol, muzikant en componist
 Tol & Tol, een popduo van bovenstaanden

Overigen
 Henriëtte Tol, actrice
 Iwan Tol, sportjournalist
 Kees Tol (acteur), tv-presentator, acteur en producer, zoon van Thomas Tol
 Richard Tol, klimaateconoom
 Tamara Tol, zangeres

Zie ook 
 Van Tol (doorverwijspagina)
 De Tol (doorverwijspagina)